Майкл Паркс:
 Паркс, Майкл (1940—2017) — американский певец и актёр.
 Паркс, Майкл (1943—2022) — американский журналист.
  (род. 1992) — американский хоккеист, игрок Австрийской хоккейной лиги в составе клуба «Дорнбирн».